Nzeyimana ist der Familienname folgender Personen:
 Blaise Nzeyimana (* 1954), ruandischer römisch-katholischer Bischof
 Gabriel Nzeyimana Longo (* 1985), burundischer Fußballspieler
 Hussein Mbanza Nzeyimana (* 1981), burundischer Fußballspieler
 Jean Nzeyimana (* 1993), burundischer Fußballspieler